Lau Lauritzen Sr. (1878-1938), regista, sceneggiatore ed attore danese del periodo del muto
 Lau Lauritzen Jr. (1910-1977), regista, sceneggiatore ed attore danese, figlio di senior